Scopularia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Scopularia відносять 14 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Preuss, C.G.T. 1851. Übersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda. Linnaea. 24:99-153 — P.133

Роди грибів
1851 у науці